Els Cantharellales són un ordre de fongs. Les espècies d'aquest ordre són ectomicorices, sapròfites, associades amb orquídies o patogens facultatius de les plantes. Hi ha bolets comestibles en els gèneres Cantharellus, Craterellus, i Hydnum i patogens en els gèneres Ceratobasidium i Thanatephorus (Rhizoctonia).

Vegeu també 
 Pterygellus